Мисс Вселенная 2013 () — 62-й конкурс «Мисс Вселенная», который прошёл 9 ноября 2013 года в подмосковном Красногорске. Победительница конкурса Мария Габриэла Ислер получила корону из рук «Мисс Вселенной» 2012 года Оливии Калпо из США. Этот конкурс впервые прошёл в России и транслировался телеканалами Эн-би-си и Телемундо.

Итоговые места

Специальные награды

Участницы 
Список из 86 участниц:

Программа конкурса

25 октября 
Первая официальная встреча всех участниц Miss Universe 2013 в ресторане «Zafferano». С участницами встретилась обладательница титула «Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо и российские организаторы шоу (президент и вице-президент компании «Crocus Group» Араз и Эмин Агаларовы).

26 октября 
Фотосессия участниц полуфинала конкурса на Красной площади.

Оливия Калпо открыла Fashion Week в Москве, где состоялся эксклюзивный показ новой коллекции вечерних платьев дизайнера Тони Уорда при участии 20 участниц конкурса.

27 октября 
Все участницы конкурса участвовали в благотворительном аукционе. Также участвовали в мастер-классе по росписи матрёшек с участием дизайнеров.

29 октября 
Участницы посетили Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии Минздрава РФ (ФНКЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачёва.

30 октября 
Благотворительный аукцион «Мисс Вселенная — 2013».

В рамках события — посвящённая аукциону пресс-конференция с участием Чулпан Хаматовой, Дины Корзун, президента Организации «Мисс Вселенная» Полы Шугарт.

1 ноября 
Nightout Party.

3 ноября 
Показ национальных костюмов в рамках конкурса «Мисс Вселенная». Все участницы представляют национальные костюмы.

5 ноября 
Полуфинал

9 ноября 
Финал конкурса «Мисс Вселенная — 2013».

Проходил в концертном зале «Crocus City Hall» в Красногорске. В состав жюри входили вокалист группы «Aerosmith» Стивен Тайлер, поп-король Филипп Киркоров и другие деятели шоу-бизнеса. Корону «Мисс Вселенной» 2013 года получила Мария Габриэла Ислер, представительница Венесуэлы.

Присутствовавший на финале конкурса американский миллиардер Дональд Трамп (обладатель права на проведение ежегодных конкурсов красоты «Мисс Вселенная») заявил, что остался доволен организацией конкурса.

См. также 
 Мисс Мира 2013
 Мисс Интернешнл 2013
 Мисс Земля 2013

Примечания

Ссылки 
 Сайт конкурса «Мисс Вселенная»

2013
Ноябрь 2013 года
События в Московской области
События 9 ноября
2013 год в Московской области
Красногорск